Наши соседи — название ряда кинематографических работ:

 Наши соседи — советский чёрно-белый фильм 1957 года
 Наши соседи — семья Ямада — японское аниме 1999 года
 Наши соседи — цикл телеспектаклей, выходивший на советском телевидении в 1970-е — 1980-е годы
 Наши соседи — российский сериал 2010 года

См. также 

 Соседи